

Persone 
 Alain Bédé – calciatore ivoriano
 Boris Bede – giocatore di football canadese francese
 Jim Bede – progettista statunitense
 Olga Bede – scrittrice rumena
 Shelda Bede – giocatrice di beach volley brasiliana

Altro 
 Bede – popolo del Bangladesh
 Bede Island – area di Leicester, in Inghilterra (Regno Unito)
 Bede BD-5 – velivolo costruito dalla Bede Aircraft Corporation
 3691 Bede – asteroide near-Earth

Pagine correlate 
 Adam Bede